Klein-Diepold oder Klein von Diepold ist der Familienname folgender Personen:

 Julian Klein von Diepold (1868–1947), deutscher Landschafts- und Porträtmaler
 Leo Klein von Diepold (1865–1944), deutscher Landschafts- und Figurenmaler
 Maximilian Klein von Diepold (1873–1949), deutscher Landschafts- und Tiermaler
 Rudolf Klein-Diepold (1871–1925), deutscher Kunstkritiker